Szkoła nowojorska – malarstwo
 Szkoła nowojorska – muzyka
 Szkoła nowojorska – poezja